José de Sarabia puede referirse a:

 José de Sarabia (poeta) (1594-1641), poeta español;
 José de Sarabia (pintor) (1608-1669), pintor español.